Папазоглу () — фамилия. Известные носители:

 Папазоглу, Анастасиос (род. 1988) — греческий футболист.
 Дионисий (Папазоглу) (1750—1828) — митрополит Будимский.
 Папазоглу, Леонидас (1872—1918) — греческий фотограф.
 Папазоглу, Никос (1948—2011) — греческий музыкант, поэт-песенник и музыкальный постановщик.

  (род. 1983) — украинская певица гагаузского происхождения.